Regény
 A dzsungel könyve (1894), az irodalmi Nobel-díjas Rudyard Kipling regénye

Mozifilmek
 A dzsungel könyve (1942), Korda Zoltán filmje, Mauglit Sabu Dastagir-al a főszerepben
 A dzsungel könyve (1967), Wolfgang Reitherman rajzfilmje, a 19. Disney-film, nagy mértékben eltér az eredeti műtől
 A dzsungel könyve 2. – Maugli és Balu (1997), Duncan McLachlan filmje, Jamie Williamsszel a főszerepben
 A dzsungel könyve 2. (2003), Steve Trenbirth 2D-s számítógépes animációs filmje, az 1967-es rajzfilm folytatása
 A dzsungel könyve (2016), Jon Favreau vegyes technikájú filmje, Neel Sethivel a főszerepben, nagy mértékben eltér az eredeti műtől és az 1967-es rajzfilmtől

Videofilmek
 A dzsungel könyve – Vissza a természethez, Toshiyuki Hiruma Takashi rajzfilmfeldolgozása
 A dzsungel könyve (1990), Jim Simon rajzfilmfeldolgozása

Tévésorozatok
 A dzsungel könyve (1989), Fumio Kurokawa és Kimio Yabuki animesorozata
 Dzsungel könyve (1996, Jungle Cubs), amerikai rajzfilmsorozat
 A dzsungel könyve (2010), indiai–francia 3D-s számítógépes animációs sorozat

Színházi előadás
 A dzsungel könyve (1996), színpadi adaptáció, Geszti Péter és Békés Pál szövegével és Dés László zenéjével